Лещёвка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лещёвка — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Лещёвка — деревня в Пермском крае.

См. также 
 Лещовка